Schwetschkea är ett släkte av bladmossor. Schwetschkea ingår i familjen Leskeaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Schwetschkea